La Chiesa cattolica venera come santi, col nome di San Paolino o San Paolillo: 
San Paolino di Lucca (I secolo), vescovo e martire, patrono della città di Lucca, celebrato il 12 luglio
San Paolillo (†303), martire a Nicomedia, celebrato il 19 dicembre
San Paolino di Treviri (†358), vescovo di Treviri, celebrato il 31 agosto
San Paolino da Nola, al secolo Ponzio Meropio Paolino (†431), vescovo di Nola, celebrato il 22 giugno
San Paolino (VI secolo), monaco benedettino, celebrato il 5 novembre
San Paolino di Brescia (†545), vescovo, celebrato il 29 aprile
San Paolino di Llandeusant (†505), monaco gallese, fondatore del monastero di Witland, celebrato il 23 novembre
San Paolino di York (†644), monaco romano, vescovo di York, celebrato il 10 ottobre
San Paolino d'Aquileia (†802), patriarca e teologo d'età carolingia, celebrato l'11 gennaio
San Paolino da Senigallia (†826), al secolo Paolino Bigazzini, vescovo e patrono di Senigallia, celebrato il 4 maggio

Pagine correlate
Chiesa di San Paolino